Alfred Edward Emslie (1848-1918), peintre britannique ;
 Claire Emslie (1994- ), joueuse de football écossaise ;
 Greg Emslie (1976- ), surfeur sud-africain ;
 John Emslie (1813-1875), cartographe et graveur britannique ;
 John Phillipps Emslie (1813-1913), peintre et folkloriste britannique ;
 Rosalie Emslie (1891-1977), peintre britannique, fille d'Alfred ;
 Rosalie M. Emslie (1854-1932), peintre miniaturiste britannique, mère de la précédente et épouse d'Alfred.